

Cinema 
Te la senti stasera? (Mary, Mary) – film del 1963 diretto da Mervyn LeRoy

Letteratura 
Sulle tracce di Mary (Mary, Mary) – romanzo di James Patterson del 2005
 L'ultima vendetta (Mary, Mary) – romanzo di Julie Parsons

Altro 
Mary, Mary – commedia di Jean Kerr del 1961
 Mary Mary – gruppo musicale statunitense